Elroy ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Elroy (North Carolina), im Wayne County
 Elroy (Ohio), im Darke County
 Elroy (Pennsylvania), im Montgomery County
 Elroy (Texas), im Travis County
 Elroy (Wisconsin), im Juneau County

Personen
 Elroy Dietzel (1936–1990), US-amerikanischer Rockabilly-Musiker 

Sonstiges:
 Elroy Quarry, Mine im Juneau County, Wisconsin
 Elroy Oil Field, Ölfeld im Travis County, Texas

Siehe auch:
 McElroy
 Alroy